

Cinema
 The Fast and the Furious – film del 1955 diretto da John Ireland e Edward Sampson
 Fast and Furious (The Fast and the Furious) – film diretto da Rob Cohen del 2001
 The Fast and the Furious – colonna sonora del film di Rob Cohen
 The Fast and the Furious: Tokyo Drift – film del 2006 diretto da Justin Lin

Videogiochi 
 The Fast and the Furious – videogioco del 2004
 The Fast and the Furious (conosciuto anche come The Fast and the Furious: Tokyo Drift) – videogioco del 2006
 The Fast and the Furious: Drift – videogioco del 2007

Pagine correlate 
 Fast and Furious